2. hrvatska odbojkaška liga predstavlja drugi rang odbojkaškog prvenstva Hrvatske za muškarce u sezoni 2016./17.

Ljestvice

Istok 

 
Izvor:  
 natjecanja.hos-cvf.hr

Centar 

Izvor: https://natjecanja.hos-cvf.hr/index.php?rubrika=utakmica&natjecanje=1125

Jug 

Izvor: https://natjecanja.hos-cvf.hr/index.php?rubrika=utakmica&natjecanje=1122

Zapad

Unutarnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori  
 
  

 

2016-17